Glasgow Pollok steht für:

 Glasgow Pollok (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Glasgow Pollok (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 für den Glasgower Stadtteil siehe Pollok (Schottland)